Mario Jurić ist der Name folgender Personen:

* Mario Jurić (Fußballspieler) (* 1976), bosnischer Fußballspieler 
 Mario Jurić (Astronom) (* 1979), kroatischer Astronom